Epigrafe – in archeologia, iscrizione non deperibile apposta su un oggetto per tramandare la memoria di un fatto o di un atto, o di una persona
Epigrafe – in letteratura, citazione inserita all'inizio di un libro o di un capitolo per anticipare un'idea o un aspetto che saranno sviluppati nel corso dell'opera